ITC steht für:
 Imperial Tobacco Company, ein indisches Mischunternehmen, siehe ITC Limited
 Incorporated Television Company (ITC Entertainment), englische Film- und Fernseh-Produktionsgesellschaft
 Information and Communication Technology, siehe Informations- und Kommunikationstechnik
 Inland Transport Committee, ein Gremium bei der UNECE
 Inter Tropic Convergence, ein Gebiet in Äquatornähe, siehe Innertropische Konvergenzzone
 International Tax Compact, eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
 International Test Commission, eine Vereinigung auf dem Gebiet der psychologischen Diagnostik
 Internationale Theologenkommission
 International Touring Car Championship, eine ehemalige internationale Motorsport-Rennserie
 International Trade Centre, Internationales Handelszentrum der Welthandelsorganisation (WTO) und der Welthandels- und Entwicklungskonferenz (UNCTAD)
 International Training Center, ein Forschungsinstitut in Enschede (Niederlande)
 International Trypanotolerance Centre, ein Forschungsinstitut in Gambia
 International Typeface Corporation, ein internationaler Schrifthersteller
 Isothermal Titration Calorimetry, siehe Isotherme Titrationskalorimetrie
 Isothiocyanate, eine Gruppe chemischer Verbindungen
 IT-Center Dortmund, eine private Hochschule in Dortmund

itc steht für:
 Italische Sprachen (ISO-639-5-Code)

Abkürzung